La Poméranie ou Pommern en allemand, est une région côtière allemande située au sud de la mer Baltique.
 Pommern est une municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat.
Le Pommern est un voilier quatre-mâts.
Le SMS Pommern est un navire de guerre allemand.
Le Pommern (ex-Belain d'Esnambuc, bananier français) est un mouilleur de mines de la Kriegsmarine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de bateaux